

Astronomia
 5824 Inagaki – asteroide della fascia principale

Persone
 Gorō Inagaki – cantante e attore giapponese
 Hiroshi Inagaki – regista cinematografico giapponese
 Hiroyuki Inagaki – ex calciatore giapponese
 Riichirō Inagaki – fumettista giapponese
 Shō Inagaki – calciatore giapponese